Vor allem durch das Christchurch-Erdbeben 2011 verloren gegangene und aus dem Register gestrichene Baudenkmale sind in der Liste der abgegangenen Baudenkmale in Christchurch zusammengefasst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmale in Lyttelton

Einzelnachweise

Weblinks 
 Register des New Zealand Historic Places Trust (englisch)

Christchurch
!
Baudenkmaler Christchurch